Amurbrücke steht für:

 Amurbrücke (Dnipro), Straßen- und Eisenbahnbrücke über den Dnepr in der ukrainischen Stadt Dnipro
 Amurbrücke Blagoweschtschensk – Heihe,  Autobahnbrücke über den Amur zwischen Blagoweschtschensk in der russischen Oblast Amur und Heihe in der chinesischen Provinz Heilongjiang